Клокоч може бити:

 Клокоч (Војнић), насељено мјесто у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Клокоч (Дјетва), насељено мјесто у округу Дјетва, Банскобистрички крај, Словачка Република